Починковский район:

 Починковский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Нижегородской области России.
 Починковский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Смоленской области России.